Op het wereldkampioenschap badminton in 2007 speelden de mannen en de vrouwen in het gemengddubbel van 13 tot en met 19 augustus. De als tweede geplaatste Indonesiërs Nova Widianto en Lilyana Natsir wonnen het toernooi door in de finale de als eerste geplaatste Chinezen Zheng Bo en Gao Ling te verslaan.

Plaatsingslijst

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

2007